Scrooge este un termen pentru o persoană zgârcit - se poate referi, de asemenea, la:

 Ebenezer Scrooge, protagonistul romanului lui Charles Dickens - Colind de Crăciun (A Christmas Carol)
  Scrooge, sau, fantoma lui Marley, un film mut din 1901
   Scrooge  (film din 1913)
   Scrooge  (film din 1935)
   Scrooge  (film din 1951)
   Scrooge  (film din 1970), un film muzical
   Scrooge  (muzical) , un teatru muzical din 1992

Alte utilizări
"Scrooge: A Christmas Carol", un film din 2022
  Scrooged (Poveste trăsnită de Crăciun), un film din 1988
 Scrooge McDuck, un desen animat Disney și benzi desenate bazate pe acest personaj care este, de asemenea, o persoană zgârcită
  Scrooge McDuck și banii 
 Scrooge McDuck (univers)
  Scrooge McRock , album Grand Buffet din 1997
 RT-20 (rachetă) (nume de cod NATO: SS-15 Scrooge), o rachetă balistică intercontinentală dezvoltată de către Uniunea Sovietică

Vezi și 
 Colind de Crăciun (dezambiguizare)